Полчин-Здруй:

 Полчин-Здруй — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Свидвинский повят.
 Полчин-Здруй — гмина (волость) в Польше, входит в Свидвинский повят, Западно-Поморское воеводство.